Greiffenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Pfaff-Greiffenhagen (* 1962), deutscher Politiker (CDU), MdL (Hessen)
 Gottfried Greiffenhagen (1935–2013), deutscher Dramaturg
 Gustav Greiffenhagen (1902–1968), Pastor in Bremen
 Manfred Greiffenhagen (1896–1945), Schriftsteller und Kabarettautor
 Martin Greiffenhagen (1928–2004), deutscher Politikwissenschaftler, Sohn von Gustav Greiffenhagen
 Maurice Greiffenhagen (1862–1931), britischer Maler
 Otto Greiffenhagen (1871–1938), deutschbaltischer Historiker und Archivar
 Sylvia Greiffenhagen  (* 1949), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Wilhelm Greiffenhagen (1821–1890), deutschbaltischer Politiker und Journalist

Siehe auch: Greifenhagen